Крисоватий — українське прізвище. Відомі носії:

 Крисоватий Андрій Ігорович ( 23 грудня 1965, с. Кошляки Підволочиського району Тернопільської області) — український вчений у галузі економіки, доктор економічних наук, професор, ректор Тернопільського національного економічного університету.
 Крисоватий Ігор Іванович (1992—2014) — український військовослужбовець, десантник, молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Крисоватий Олекса (?-?) — селянин, громадський діяч, неписьменний війт села Кошляки (нині Підволочиського району, Тернопільська область), посл до Галицького сейму ІХ скликання.